Екатерина Андреевна Лисунова (урожд. Пантюлина) (род. 6 октября 1989 года Львов, УССР) — российская ватерполистка, подвижный нападающий ханты-мансийской «Югры» и сборной России.

Карьера 
Хотя родители Екатерины — бывшие ватерполисты, сама Катя начала свой путь в спорте с волейбола в Крыму. И лишь в 13 лет перешла в водное поло. В Челябинск её привезла её тётя — заслуженный тренер России В. В. Верёвкина. После игр в юниорской команде Челябинска в 2005 году Екатерина перешла в команду «Уралочка-ЗМЗ» из Златоуста, а в 2006 году пополнила состав киришской команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», в составе которой 6 раз становилась чемпионкой страны. В 2012 году перешла в «Югру». Бронзовый призёр чемпионатов России (2013, 2015).

В составе юниорской сборной стала трёхкратной чемпионкой мира (2005, 2006, 2007).
 
В сборной команде России с 2006 года. Бронзовый призёр Кубка мира (2006). Победительница (2008) и бронзовый призёр (2006) Мировой лиги. Бронзовый призёр чемпионатов мира (2007, 2009, 2011). Чемпионка Европы (2006, 2008). Чемпион Универсиады (2013).

Сезон 2011/12 провела в «КИНЕФ-Сургутнефтегазе» и стала чемпионкой России.

Замужем, муж — Сергей Лисунов — игрок сборной России по водному поло.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеутремленность.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2013) — за высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани.

Примечания

Ссылки 
 
 Екатерина Лисунова
 Н. Михайлова О бедном водном поло замолвите слово … // Киришский факел от 24.07.2008
 Екатерина Пантюлина: "Теперь меня часто «прихватывают»

Ватерполисты России
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года